Cet article recense une liste des pays du monde, par longueur de leurs côtes.

Méthodologie 

D'un point de vue scientifique, la notion de longueur d'une côte n'est pas un concept rigoureux et les valeurs mesurées ne sont pas objectives. Le mathématicien et météorologue Lewis Fry Richardson a mis en avant que plus l'unité minimale de mesure utilisée est petite, plus la mesure d'une frontière est longue. La raison de ce paradoxe, appelé l'Effet Richardson, est expliquée par le mathématicien Benoît Mandelbrot qui démontra en 1967 pourquoi la longueur d'une côte est par nature infinie.

La liste suivante contient les 193 pays dont l'indépendance est généralement reconnue. Elle contient également le Kosovo et Taïwan, régions fonctionnellement indépendantes mais dont l'indépendance ne fait pas consensus, ainsi que la Bande de Gaza, la Cisjordanie et le Sahara occidental. Certains désaccords de territoire entre pays sont également indiqués. Les territoires à statut spécial de certains pays sont mentionnés (territoires d'outre mer, par exemple). Pour le classement numéroté, seuls les 193 pays mentionnés au-dessus sont pris en compte.

Les données proviennent du World Factbook de la CIA, tant pour la longueur des côtes que pour celle des frontières. Une longueur de côtes nulle indique que le pays (ou territoire) ne possède aucun accès à la mer ; une longueur de frontières nulle signale que le pays est situé sur une île ou un archipel. Il faut noter cependant que le World Factbook ne mentionne pas la méthode utilisée pour calculer les longueurs des côtes.

Enfin, les côtes s'entendent comme celles bordant les océans : la mer Caspienne et les autres étendues d'eau fermées sont ici considérées comme des lacs et ne sont pas pris en compte.

Liste

Articles connexes 
 Liste des pays du monde
 Liste des frontières terrestres internationales par longueur
 Pays sans accès à la mer

Notes et références 

Cotes
Côte